Toponímia:
 Anglaterra:
 Rose Hill (Oxfordshire)
 Estats Units:
 Rose Hill (Carolina del Nord)
 Rose Hill (Illinois)
 Rose Hill (Iowa)
 Rose Hill (Kansas)
 Rose Hill (Comtat de Fairfax), concentració de població designada pel cens del Comtat de Fairfax a l'estat de Virgínia.
 Rose Hill (Comtat de Lee), concentració de població designada pel cens del Comtat de Lee (Virgínia).

 Miscel·lània:
 Rose Hill (pel·lícula),pel·lícula del 1979.